Balladyna — рід грибів родини Parodiopsidaceae. Назва вперше опублікована 1900 року.

Класифікація 
До роду Balladyna відносять 45 видів:

Примітки

Джерела 
 Raciborski, M. 1900. Parasitische Algen und Pilze Java's. 2:1-46 - P.6

Роди грибів
Аскоміцети